Battaglia di Kinburn (1787), battaglia della guerra russo-turca
Battaglia di Kinburn (1855), battaglia della guerra di Crimea